Kanitz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 August Kanitz
 August Agoston, Agost Kanitz